Ortsgraben steht

generisch für Gräben im Zuge von Ortsbefestigungen

speziell für die Gewässer:
 Ortsgraben (Ehlenzbach), rechter Zufluss des Ehlenzbachs in Plütscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Rettershainer Ortsgraben, rechter Zufluss des Forstbachs (zum Mittelrhein) nach Rettershain, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hasselbacher Ortsgraben, rechter Zufluss des Hasselbachs (zum Mehrbach) in Hasselbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Ortsgraben (Nims) oder Schiersbach, rechter Zufluss der Nims in Rittersdorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Ortsgraben (Wadrill), rechter Zufluss der Wadrill in Reinsfeld, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Ortsgraben (Wilde Rodach), rechter Zufluss der Wilden Rodach nahe Hohezorn, Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Ortsbach